Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro 2019 (officieel Rio Open) werd gespeeld van 18 tot en met 24 februari 2019 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Het toernooi van 2019 trok ongeveer 50.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2019
Rio de Janeiro